Il singolare del torneo di tennis Malaysian Women's Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Yayuk Basuki che ha battuto in finale Andrea Strnadová 6–3, 6–0.

Teste di serie 

 Natalija Medvedjeva (quarti di finale)
 Yayuk Basuki (campionessa)
 Andrea Strnadová (finale)
 Catarina Lindqvist (semifinali)

 Pascale Paradis-Mangon (quarti di finale)
 Raffaella Reggi (secondo turno)
 Isabelle Demongeot (secondo turno)
 Monique Javer (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Malaysian Women's Open 1992